Оболенский-Белый — русская фамилия; имеет женскую форму Оболенская-Белая. Известные носители:
 Оболенский-Белый, Алексей Андреевич (1684—1760) — князь, архангельский губернатор в 1741-43 годах, смоленский губернатор в 1740—1741 годах.
 Оболенский-Белый, Василий Елисеевич (1704—после 1769) — князь, Смоленский губернатор, действительный тайный советник.
 Оболенский-Белый, Глеб Васильевич — сын боярский и воевода на службе у царя вся Руси Ивана Васильевича Грозного.